Kaselowsky ist der Familienname folgender Personen:

 August Theodor Kaselowsky (1810–1891), deutscher Maler
 Ferdinand Kaselowsky (1816–1877), deutscher Techniker und Textilindustrieller